My Love, My Life (альбом) — сборный альбом певицы Агнеты Фельтског (1996);
 My Love, My Life (песня) — песня группы ABBA с альбома Arrival (1976).

 См. также
 My Love (значения)